Place Vendôme peut faire référence à :
 Place Vendôme, une place à Paris.
 , album de hard rock sorti en 1967 par The Swingle Singers.
 Place Vendôme, film français de Nicole Garcia, sorti en 1998.
 , groupe allemand de hard rock et d'album-oriented rock.